Passaquatrense – abitanti di Passa Quatro
Passaquatrense – abitanti di São Miguel do Passa Quatro